Église Saint-Albert-le-Grand à Brunswick, 
 Église Saint-Albert à Bruxelles, 
 Église Saint-Albert-le-Grand à Paris, 
 Église Saint-Albert à Vieux-Fort,

Voir aussi